De naam van het Zeslandentoernooi rugby union tussen 1883 en 1909.
 Het Vierlandentoernooi (rugby league) rugby league sinds 2009.
 Het Vierlandentoernooi voetbal vanaf 2011.